Тур Сочи — шоссейная многодневная велогонка, проходившая с 10 по 14 сентября 2008 года в России на территории Краснодарского края.

История 
На черноморском побережье традиционно проходил Гран-при Сочи, многодневка второй категории из пяти этапов, входящая в UCI Europe Tour. ФВСР решила устроить ежегодную многодневку по маршруту Краснодар — Сочи также из пяти этапов, которая в будущем могла бы попасть в календарь ПроТура. В сентябре 2008 года она была проведена с участием 16 команд европейского Тура, а также сборных Белоруссии, Казахстана и Украины. На гонку были приглашены наблюдатели из UCI, и организаторы добились повышения её статуса. Но в феврале 2009 года руководство федерации решило отказаться от проведения гонки, мотивировав решение экономическими проблемами. В октябре 2010 года президент ФВСР заявил о скором появлении в России гонки ПроТура по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Сочи. В апреле 2011 года он же заявил, что с UCI достигнуто принципиальное согласие о проведении в 2013 году гонки по маршруту Москва — Сочи в рамках Мирового тура, и даже осмелился утверждать, что она сможет конкурировать по популярности с Тур де Франс и Джиро д'Италия.

Призёры

Тур Сочи 2008 

Гонка прошла с 10 по 14 сентябрь по маршруту Краснодар — Небуг — Туапсе — Дагомыс — Сочи — Красная Поляна — Ахун. 

Первым этапом был критериум по Краснодару, 16 кругов по 9 километров. За 2 километра до финиша Team Katusha выстроила свой «поезд» и вывезла на спринтерскую победу Дениса Галимзянова. 

Второй этап до Небуга завершался подъёмом в горы, где в отрыв ушли 12 гонщиков. Первым на финише дождливого этапа оказался Константин Клюев, возглавивший общий зачёт. 

На стартье третьего, горного, этапа в отрыв ушли семеро гонщиков, пойманнах за 15 километров до финиша, который первым пересёк Алексей Марков. 

Фаворит Тура Владимир Гусев пытался оторваться на 4-м этапе, но первым финишировал Роман Климов. 

Однако Гусев взял своё в заключительной 22-километровой разделке, где выиграл у ближайшего преследователя 39 секунд и оформил победу в общем зачёте.

Участники

Маршрут

Результаты

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
Тур Сочи на CycleBase
Тур Сочи на Cycling Archives
Тур Сочи на CQranking
Тур Сочи на FirstCycling

Велогонки в России
Спортивные соревнования в Краснодарском крае
Исчезнувшие велогонки